Новосельский сельский округ

Российская Федерация

Брянская область 

 Новосельский сельский административный округ Брянского района

Владимирская область 

 Новосельский сельский округ Ковровского района (упразднён)
 Новосельский сельский округ Суздальского района (упразднён)

Краснодарский край 

 Новосельский сельский округ Брюховецкого района
 Новосельский сельский округ Новокубанского района

Омская область 

 Новосельский сельский округ Кормиловского района

Рязанская область 

 Новосельский сельский округ Кадомского района (до 2006 года)
 Новосельский сельский округ Рыбновского района (до 2015 года)

Смоленская область 

 Новосельский сельский округ Вяземского района (упразднён)
 Новосельский сельский округ Смоленского района (упразднён)

Тульская область 

 Новосельский сельский округ Киреевского района

Ярославская область 

 Новосельский сельский округ Большесельского района

Казахстан

Северо-Казахстанская область 

 Новосельский сельский округ района имени Габита Мусрепова
 Улькен-Караойский сельский округ Акжарского района (до 2021 года Новосельский сельский округ)